TSK steht für:
 Taunus Sparkasse
 Teilstreitkraft
 Thüringer Staatskanzlei
 Tierseuchenkasse
 Türk Silahlı Kuvvetleri, so viel wie Türkische Streitkräfte
 Tomsk Avia (ICAO-Code),  russische Regionalfluggesellschaft

TSK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Skarżyski in der Woiwodschaft Heiligkreuz

tsk steht für:
 Tseku (ISO-639-3-Code), tibetanische Sprache

Abkürzung